Reaves ist der Familienname folgender Personen:

 Austin Reaves (* 1998), US-amerikanischer Basketballspieler
 Bjonee Reaves (* 1990), amerikanische Basketballspielerin
 Gayle Reaves, amerikanischer Journalist
 Giles Reaves, amerikanischer Musiker
 James Reaves, amerikanischer Basketballspieler
 John Reaves, amerikanischer Footballspieler
 Ken Reaves, amerikanischer Footballspieler
 Mercedes Reaves, puerto-ricanische Versuchsingenieurin und Wissenschaftlerin bei der NASA
 Michael Reaves (* 1950), amerikanischer Schriftsteller und Drehbuchautor
 Ryan Reaves (* 1987), kanadischer Eishockeyspieler
 Shawn Reaves (* 1978), amerikanischer Schauspieler
 Spencer Reaves (* 1995), US-amerikanischer Basketballspieler
 Stephanie Reaves (* 1967), amerikanische Rennfahrerin
 Willard Reaves, amerikanischer Canadian-Football-Spieler

Reaves steht außerdem für:

 (3007) Reaves, ein Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Reavis
 Reeves